Александр Александрович Смирнов () — российский политик, депутат Государственной думы 6 созыва (фракция ЛДПР), бывший вице-губернатор Петербурга.

Биография 
В 1999 году назначен заместителем председателя комитета по управлению городским имуществом г. Санкт-Петербурга.

С августа 1999 года работал Председателем комитета по содержанию жилищного фонда Санкт-Петербурга.

С июня 2000 по 2003 год был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

С 2003 по 2005 год — вице-президент инвестиционно-строительной финансово-промышленной группы РОССТРО (г. Санкт-Петербург).

С 2005 по 2010 год — директор дирекции строящихся дорог в Центральном регионе России (ДСД «Центр») (г. Москва).

С 2011 по 2012 год — заместитель директора ОАО  «ЛЕНЖИЛНИИпроект» (г. Санкт-Петербург).

Депутат ГД 
26 декабря 2012 года получил мандат сложившей депутатские полномочия Василины Кулиевой. Вошел в комитет ГД по транспорту.

Смерть 
21 июля 2021 года скончался в Кисловодске от продолжительной болезни коронавирусной инфекцией (COVID-19). 

Похороны 24 июля 2021 года в То́ксово — посёлок городского типа во Всеволожском районе Ленинградской области.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Вице-губернаторы Санкт-Петербурга
Умершие от COVID-19 в России
Похороненные в Токсово